XFEL peut faire référence à :
 European XFEL, Le projet de laser d'électrons libres European XFEL (2015) à Hambourg.
European XFEL GmbH est une organisation indépendante de recherche, une société a responsabilité limitée sans but lucratif de droit allemand. Cette société aura environ 250 employés. À mi-2011, 12 pays participent à ce projet: Danemark, France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Italie, Pologne, Russie, Slovaquie, Espagne, Suède et Suisse. Les actionnaires pour la France seront le CEA (Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives) et le CNRS (Centre national de la recherche scientifique).